Zakintos je lahko:

 Zakintos, otok v Jonskem morju
 Zakintos, glavno mesto istoimenskega otoka